Вільє́-Віне́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 150 км на південний схід від Парижа, 115 км на північний захід від Діжона, 26 км на північний схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 120 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 289,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільє-Віне на сайті французького Національного інституту географії
 Вільє-Віне на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільє-Віне на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільє-Віне на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільє-Віне на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна